Join The Club – drugi studyjny album angielskiej piosenkarki Lucy Spraggan. Został wydany 7 października 2013 roku nakładem wytwórni Columbia Records. Dotarł na 7 miejsce listy UK Albums Chart i 6 miejsce Scottish Album Chart.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy Columbia Records